Никола́й Лео́нов: Леонов, Николай Александрович (1982—2014) — украинский кикбоксер, чемпион мира (2007).
 Леонов, Николай Васильевич (1921—2013) — артиллерист, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).
 
 Леонов, Николай Ильич (1957—2020) — российский учёный, доктор психологических наук.
 Леонов, Николай Николаевич (род. 1955) — советский футболист, вратарь.
 Леонов, Николай Сергеевич (1928—2022) — деятель советских спецслужб, генерал-лейтенант в отставке, доктор наук, депутат Государственной думы России IV созыва от блока «Родина».
 Леонов, Николай Степанович (1824—1877) — русский генерал, участник Кавказских походов и русско-турецкой войны 1877—1878 годов.